Norbertuskapelle steht für
Norbertuskapelle (Monschau)
Norbertuskapelle (Roggenburg)